L’Ascension steht für:

 L’Ascension (Messiaen),  Komposition von Olivier Messiaen
 L’Ascension (Quebec), Ort in Quebec, Kanada
 L’Ascension, Originaltitel der französischen Filmkomödie Der Aufstieg von Ludovic Bernard (2017)